Ба́рбара Макпе́йк (, урождённая Ба́рбара Макфа́рлейн, ; ) — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2007).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2017).
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Barbara McFarlane»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии